Арумбаро, Ла Лома има више значења:

 Арумбаро, Ла Лома (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Арумбаро, Ла Лома (Токумбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику